Tulijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Tulijärvi (sjö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), sjö i Suomussalmi,  (67 ha)
2. Tulijärvi (sjö i Norra Österbotten), sjö i Muhos,  (25 ha)
3. Tulijärvi (Valtimo, Norra Karelen, Finland), sjö i Valtimo,  (64 ha)
4. Tulijärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland), sjö i Suomussalmi,  (47 ha)
5. Tulijärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, 64,05 N, 29,53 Ö), sjö i Kuhmo,  (56 ha)
6. Tulijärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, 64,03 N, 30,32 Ö), sjö i Kuhmo,  (44 ha)
7. Pieni Tulijärvi, sjö i Puolango,  (46 ha)
8. Iso Tulijärvi, sjö i Puolango,  (25 ha)

Se även
Tuulijärvi